Ferguson puede referirse a:

Lugares 
 Bahía Ferguson, pequeña ensenada de la Isla Thule en las islas Tule del Sur.
 Ferguson (Misuri), ciudad en el condado de San Luis, estado estadounidense de Misuri.
 Ferguson (Kentucky), ciudad en el condado de Pulaski, estado estadounidense de Kentucky. 
 Ferguson (Iowa), ciudad en el condado de Marshall, estado estadounidense de Iowa.
 Pico Ferguson, al oeste de la cabecera de la bahía Cooper.
 Municipio de Ferguson , varios lugares en Estados Unidos.

Personas 
 Adam Ferguson, filósofo y científico social británico.
 Alex Ferguson, entrenador de fútbol escocés.
 Allan Ross Ferguson, botánico neozelandés.
 Barry Ferguson, futbolista escocés.
 Bernon Ferguson Mitchell, criptólogo que trabajando para la NSA huyó en septiembre de 1960 a la Unión Soviética.
 Charles Ferguson, documentalista estadounidense.
 Charles A. Ferguson, lingüista estadounidense.
 Christopher Ferguson, astronauta estadounidense.
 Colin Ferguson, actor canadiense.
 Craig Ferguson, presentador estadounidense de televisión de origen escocés.
 David J. Ferguson, botánico estadounidense.
 Dennis Ferguson, hombre australiano condenado por abuso sexual infantil.
 Desmond Ferguson, exjugador de baloncesto estadounidense.
 Doug Ferguson, músico británico.
 Elsie Ferguson, actriz estadounidense.
 Stacy Ferguson, cantante estadounidense.
 George Howard Ferguson, político Conservador canadiense.
 Helen Ferguson, actriz estadounidense.
 Ian Keith Ferguson, botánico inglés.
 Ian Ferguson (piragüista), piragüista neozelandés.
 James Ferguson, astrónomo e ingeniero estadounidense.
 Jeremy Miles Ferguson, también conocido como Jinxx, guitarrista estadounidense.
 Jesse Tyler Ferguson, actor estadounidense.
 John Ferguson McLennan, antropólogo británico.
 Keith Ferguson, actor de voz estadounidense.
 Kevin Ferguson, boxeador.
 Marilyn Ferguson, escritora estadounidense.
 Maynard Ferguson, actor canadiense.
 Niall Ferguson, historiador escocés.
 Nicholas Ferguson, empresario británico.
 Rebecca Ferguson, cantante y compositora británica.
 Rebecca Ferguson (actriz), actriz sueca.
 Samuel Ferguson, poeta, abogado y anticuario irlandés.
 Sarah Ferguson, duquesa de York, Inglaterra.
 Walter Ferguson, calypsonian panameño nacionalizado costarricense.

Derecho 
 Caso Plessy contra Ferguson, decisión legal en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Tecnología 
 Diferencial Ferguson, dispositivo.
 Massey Ferguson, compañía importante de fabricación de equipos para la agricultura.